Madonna in trono e santi – dipinto di Giovan Francesco Caroto conservato presso il Duomo di Trento
 Madonna in trono e santi – dipinto di Antonio da Carpena conservato nella chiesa di san Francesco a Sarzana
Madonna in trono e santi – dipinto di Lorenzo Costa conservato nella Basilica di Sant'Andrea a Mantova
 Madonna in trono e santi – dipinto di Giuliano da Rimini conservato presso l'Isabella Stewart-Gardner Museum di Boston
 Madonna in trono e santi – dipinto di Mariotto di Nardo conservato a Palazzo dell'Arte dei Beccai a Firenze
 Madonna in trono e santi – dipinto di Matteo da Gualdo conservato nella Pinacoteca di Gualdo Tadino
 Madonna in trono e santi – trittico di Allegretto Nuzi conservato nella cattedrale di Macerata
Madonna in trono e santi – dipinto del Pinturicchio conservato nella chiesa di sant'Andrea a Spello
 Madonna in trono e santi – dipinto di Enrico Reffo conservato nella Chiesa di San Filippo Neri a Torino
 Madonna in trono e santi – dipinto di Marco Zoppo conservato nei Musei statali di Berlino 
Polittico della Madonna in trono e santi – dipinto di Lorenzo Monaco conservato nella Galleria dell'Accademia a Firenze
Trittico della Madonna in trono e santi – dipinto di Spinello Aretino conservato nella Galleria dell'Accademia a Firenze